Struhařovský potok může být:

 Struhařovský potok (přítok Bradavy) – okres Plzeň-jih
 Struhařovský potok (přítok Mnichovky) – okres Praha-východ